

Крашевиці — гміна в Остшешовському повіті Великопольського воєводства
 Крашевиці — село в гміні Масловиці Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Крашевиці — село в гміні Крашевиці Остшешовського повіту Великопольського воєводства